Фікція (від лат. fictio) — що не відповідає дійсності, та не збігається з реальними явищами та процесами, має значну відмінність від оригіналу та оригінальної інформації.

 Вигадка
 Юридична фікція

Див. також 
 Фікціоналізм

Посилання